

Sigle 
 Embedded OpenType – formato di font OpenType
 End of tape – indicatore della fine di un nastro magnetico
 End of transmission – carattere di controllo che indica la fine della trasmissione nelle telecomunicazioni

Codici 
 eot – codice ISO 639-3 della lingua beti

Altro 
 Eot – isola della Micronesia